Cimitero degli Inglesi we Florencji
 Cimitero acattolico di Santa Maria della Fede w Neapolu